Glyphiulidae är en familj av mångfotingar. Glyphiulidae ingår i ordningen Spirostreptida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Glyphiulidae 55 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Glyphiulidae